

Geografia
 Tapia de Casariego, comune spagnolo nella comunità autonoma delle Asturie
 Tapia, comune della provincia di Tucumán in Argentina

Persone
 Egidio Tapia (?-?) – giurista italo-spagnolo
 Carlo Tapia (1565-1644) – giurista italo-spagnolo
 Alejandro Tapia y Rivera (1826-1882) – poeta portoricano
 Rafael Sánchez Tapia (1887-1946) – politico e militare messicano
 José Tapia (1905-?) – allenatore di calcio cubano
 Bill Tapia (1908-2011) – musicista statunitense
 Ramón Tapia (1932-1984) – pugile cileno
 Luis Ernesto Tapia (1944) – ex calciatore panamense
 Antonio Tapia (1959) – allenatore di calcio e dirigente sportivo spagnolo
 Carlos Tapia (1962) – ex calciatore argentino
 Nelson Tapia (1966) – ex calciatore  cileno
 Claudio Tapia (1967) – dirigente sportivo ed ex calciatore argentino
 Oney Tapia (1976) – atleta paralimpico italo-cubano
 Héctor Tapia (1977) – calciatore cileno
 Gabriela Barros Tapia (1980) – modella, conduttrice televisiva e attrice cilena
 Anthony Tapia (1987) – calciatore colombiano
 Nelino Tapia (1991) – calciatore colombiano
 Marcelo Tapia (1992) – calciatore uruguaiano
 Rodrigo Tapia (1994) – calciatore argentino
 Renato Tapia (1995) – calciatore peruviano
 Gonzalo Tapia (2002) – calciatore cileno